Elasmostethus är ett släkte av insekter. Elasmostethus ingår i familjen kölskinnbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Taggbärfisar
Elasmostethus